Opades é um gênero de coleópteros da tribo Eburiini (Cerambycinae); compreende apenas uma espécies, com distribuição no Brasil, Colômbia, Equador, Guiana francesa e Suriname.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eburiini
 Gênero Opades (Buquet in Guérin-Méneville, 1844)
 Opades costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844)

Referências

Eburiini
Opades